Dospat − miasto w Bułgarii
 Dospat − rzeka w Bułgarii
 Gmina Dospat − gmina w Bułgarii